Princ Constantijn Nizozemský (Constantijn Christof Frederik Aschwin, * 11. října 1969 Utrecht) je třetí a nejmladší syn bývalé nizozemské královny, Beatrix, a jejího manžela, Clause von Amsberga, a mladší bratr vládnoucího nizozemského krále, Viléma Alexandra. Je členem nizozemské královské rodiny a v současné době čtvrtý v linii nástupnictví na nizozemský trůn.

Život a kariéra 
Princ Constantijn se narodil 11. října 1969 ve Utrechtské univerzitní nemocnici (nyní University Medical Center Utrecht) v Utrechtu po narození svých bratrů Viléma Alexandra (nar. 1967) a Johana Frisa (1968–2013). Má přezdívku Tijn. Jeho kmotry jsou bývalý král Konstantin II. Řecký, princ Aschwin z Lippe-Biesterfeldu, Axel Freiherr von dem Bussche-Streithorst, Max Kohnstamm a Corinne de Beaufort-Sickinghe.

Princ Constantijn vystudoval právo na Univerzitě v Leidenu, stal se právníkem, a poté pracoval v bruselském oddělení (nizozemského) komisaře pro zahraniční vztahy Evropské unie, Van den Broeka. Později byl najat do EU a pracoval zde v různých funkcích až do konce roku 1999. V prosinci 2000 mu byl udělen titul Master of Business Administration na INSEAD ve francouzském Fontainebleau. Poté strávil léto prací pro International Finance Corporation ve Skupině Světové banky ve Washingtonu, DC. Do konce roku 2002 pracoval pro strategické konzultanty Booz Allen Hamilton v Londýně. Od roku 2003 pracuje pro společnost RAND Corporation Europe v Bruselu. Dále pracuje na částečný úvazek na nizozemském ministerstvu zahraničních věcí v Haagu.

Princ Constantijn se zřídka účastní veřejných akcí jako člen nizozemské královské rodiny. Je vášnivý sportovec a má rád fotbal, tenis, golf a lyžování. Mezi jeho další koníčky patří kreslení, vaření a čtení.

Manželství a rodina 
Zasnoubení prince Constantijna a Petry Laurentien Brinkhorstové bylo oznámeno dne 16. prosince 2000. Civilní sňatek vedl starosta Haagu Wim Deetman v Oude Raadzaal ve městě Javastraat v Haagu dne 17. května 2001. Svatba v kostele se konala o dva dny později, 19. května, v Grote Kerk. Obřad vedla reverendka Carel ter Linden. Rodina se přestěhovala z Bruselu do Haagu.

Princ Constantijn a princezna Laurentien mají tři děti:

 1. Eloise (* 8. 6. 2002 Haag), hraběnka Oranžsko-Nasavská, Jonkvrouwe van Amsberg

 2. Claus-Casimir (* 21. 3. 2004 Haag), hrabě Oranžsko-Nasavský, Jonkheer van Amsberg

 3. Leonore (* 3. 6. 2006 Haag), hraběnka Oranžsko-Nasavská, Jonkvrouwe van Amsberg

Po abdikaci královny Beatrix dne 30. dubna 2013 přestaly být děti prince Constantijna a princezny Laurentien členy královského domu, ačkoli nadále zůstávají členy královské rodiny a zůstávají v pořadí následnictví.

Tituly, oslovení, vyznamenání a znak

Tituly a oslovení 
Celý titul a oslovení Constantijna jsou: Jeho královská Výsost princ Constantijn Christof Frederik Aschwin Nizozemský, princ Oranžsko-Nasavský, Jonkheer van Amsberg.

Vyznamenání a ceny

Národní vyznamenání 
 Nizozemsko: Rytíř velkokříže Řádu nizozemského lva
 Nizozemsko: Rytíř Nasavského domácího řádu zlatého lva (narozením)
 Nizozemsko: Inaugurační medaile královny Beatrix (30. dubna 1980)
 Nizozemsko: Královská svatební medaile 2002 (2. února 2002)
 Nizozemsko: Inaugurační medaile krále Willema-Alexandra (30. dubna 2013)

Zahraniční vyznamenání 
 Belgie: Velkokříž Řádu koruny (20. června 2006)
 Jordánsko: Velkostuha Nejvyššího řádu renesance (30. října 2006)
 Lucembursko/Nizozemsko: Rytíř Nasavského domácího řádu zlatého lva (narozením)

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka vytvořená nizozemským královským domem (anglická verze)

Nizozemští princové
Amsbergové
Nositelé velkokříže Řádu koruny (Belgie)
Oranžsko-nasavská dynastie
Narození v roce 1969
Narození 11. října
Narození v Utrechtu
Žijící lidé
Muži
Nizozemci německého původu
Oranžsko-nasavští princové